Кубок мира по конькобежному спорту 2013/2014 () — серия этапов соревнований по конькобежному спорту, которые проходили с осени 2013 года по весну 2014 года.

Было проведено 6 этапов. Первый состоялся 8-10 ноября 2013 года в Калгари, второй этап — 15-17 ноября в Солт-Лейк-Сити, третий — 29 ноября-1 декабря в Астане, четвёртый — 6-8 декабря в Берлине, пятый — 7-9 марта в Инцеле, заключительный шестой этап прошёл 14-16 марта в Херенвене.

Календарь 

 * = демонстрационный вид

Квалификационный норматив 
Для участия в Кубке мира спортсмен должен выполнить определённый норматив на дистанции на международных или национальных соревнованиях, прошедших после 1 июля 2012 года. Отдельные нормативы были утверждены для катков, кроме двух высокогорных крытых катков в Калгари и Солт-Лейк-Сити.

Участники 

При большом количестве участников на этапе их делят на два дивизиона — А и Б. Лучшие спортсмены из дивизиона Б на следующем этапе выступают в дивизионе А. В финале (6-й этап) проводятся состязания среди лучших 20 спортсменов по итогам первых этапов.

Начисление очков 

 Очки за масс-старт
В масс-старте мужчины бегут 20 кругов, женщины 15 кругов. По ходу забега проводятся три промежуточных финиша — после 5, 10 и 15 кругов у мужчин и 4, 8 и 12 кругов у женщин. Очки присуждаются первым четырём на промежуточном финише и первым шести на основном финише. Сумма всех полученных в забеге очков идёт в зачёт масс-старта.

Итоги 
1-й этап (Калгари) — установлено 2 мировых рекорда, 152 личных рекорда и 51 национальный рекорд.

2-й этап (Солт-Лейк-Сити) — установлено 4 мировых рекорда, 221 личный рекорд и 56 национальных рекордов, в том числе, 7 рекордов России.

Рекорды мира

Мужчины

Женщины

Зачёт на отдельных дистанциях 
 Итоговое положение
 Первые 10 спортсменов в зачёте.

Мужчины:

500 м

1000 м

1500 м

5000 и 10000 м

Командная гонка

Масс-старт 

Женщины:

500 м

1000 м

1500 м

3000 и 5000 м

Командная гонка

Масс-старт 

 Выделены представители России

Ссылки 
 ISU Communication 1808. July 2013. ISU World Cup Speed Skating 2013/14
 Зачёт Кубка мира 500 м (женщины)
 Зачёт Кубка мира 500 м (мужчины)
 Зачёт Кубка мира 1000 м (женщины)
 Зачёт Кубка мира 1000 м (мужчины)
 Зачёт Кубка мира 1500 м (женщины)
 Зачёт Кубка мира 1500 м (мужчины)
 Зачёт Кубка мира 3000/5000 м (женщины)
 Зачёт Кубка мира 5000/10000 м (мужчины)
 Зачёт Кубка мира командная гонка (женщины)
 Зачёт Кубка мира командная гонка (мужчины

Кубки мира по конькобежному спорту
2013 год в конькобежном спорте
2014 год в конькобежном спорте
Зимние виды спорта в сезоне 2013/2014
Кубок мира по конькобежному спорту 2013/2014